Freeborn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Freeborn Township (Minnesota)
 Freeborn Township (Missouri)
 Freeborn Township (North Dakota)